Такья

 Такья (ханака) — суфийская обитель
 Такья —  удмуртская девичья шапка

См. также 
 Такья-Тепе — гора в Крыму